Подевильс () — фамилия:
 Подевильс, Генрих фон (1696—1760) — прусский государственный деятель.
 Подевильс, Филипп фон (1809—1885) — баварский генерал-лейтенант, изобретатель винтовки Подевильса.
 Подевильс-Дюрниц, Клеменс фон (1850—1922) — баварский государственный деятель.

См. также 
 Подевильсы — померанский дворянский род
 Дворец Подевильса — историческое здание в Берлине
 Винтовка Подевильса — винтовка в баварской армии времён Франко-прусской войны